Beira (antilope), een soort dwergantilope
Beira (stad), een grote stad in Mozambique
Beira (Portugal), een oude Portugese provincie
Beira (islam), feest na de vasten
Beirã, een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Marvão
Beyra, een dorp in Somalië